Ohio City ist der Name mehrerer Siedlungen in den Vereinigten Staaten:

 Ohio City (Cleveland), ein 1854 nach Cleveland eingemeindeter Ort
 Ohio City (Colorado) im Gunnison County des Bundesstaats Colorado
 Ohio City (Van Wert County, Ohio) im Van Wert County des Bundesstaats Ohio